Brockerhoff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Annette M. Brockerhoff
 Eckehard G. Brockerhoff